Кэти Элизабет Уолдер () — американская актриса.

Биография 
Кэти родилась 13 октября 1976 году. Из пяти детей была самым младшим ребёнком в семье — два брата и две сестры. Её мать умерла от рака поджелудочной железы в октябре 2014 года.

В феврале 2018 года состоялась помолвка Кэти с её бойфрендом Джонатаном. 19 июля 2018 года у них родилась дочь Маделин Джин.

Фильмография 

|}

Ссылки